Лондон 1862 — 2-й международный шахматный турнир, проходивший с 16 июня по 10 июля. Проводился в связи с международной выставкой. 14 участников играли по круговой системе, с ограничением времени на обдумывание (по 5 минут на ход); ничьи переигрывались.

Турнирная таблица

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 23—24.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Лондон (шахматный турнир)
Июнь 1862 года
Июль 1862 года
1862 год в шахматах
1862 год в Лондоне